Фриц Эрнст Альберт Фи́шер () (родился 5 октября 1912, Берлин-Тегель — 2003, Ингельгейм-на-Рейне, Рейнланд-Пфальц) — хирург, врач системы концлагерей, штурмбаннфюрер СС, один из ближайших помощников профессора  Карла Гебхардта. Осужден к пожизненному тюремному заключению по делу Карла Брандта и др.

Биография 

Сын торговца. Изучал медицину в Берлинском, Боннском и Лейпцигском университетах. В начале своей карьеры Фишер работал ассистентом у Бертольда Остертага в госпитале имени Рудольфа Вирхова в Берлине. В феврале 1934 года он вступает в СС, а 1 мая 1937 года и в НСДАП. Через два года переведён в лазарет СС в Хоенлихене, находящийся в ведомстве войск СС. Там он работал ассистентом профессора Карла Гебхардта, который впоследствии был приговорён к смертной казни на Нюрнбергском процессе над врачами. Позже был переведён в концлагерь Равенсбрюк, где совместно с д-ром Перси Трейте проводил эксперименты над заключёнными женщинами по изучению сульфаниламида. В мае 1943 года отправляется на фронт. После ранения и ампутации правой руки (18 августа 1944 года) переводится в берлинский госпиталь Шарите.

Был женат, имел трёх детей — двух сыновей и одну дочь.

Нюрнбергский процесс над врачами 

Предстал в качестве одного из обвиняемых на процессе над врачами. Нюрнбергский процесс над врачами проходил с 9 декабря 1946 до 20 августа 1947 года.

Ему были предъявлены обвинения в преступных экспериментах по изучению сульфаниламида, а также по пересадке мышц, нервов и костной ткани.

В своей оправдательной речи он говорил: «В то время я был солдатом, и, кроме того, работал под руководством достаточно сильной личности. Мне был дан ясный приказ о проведении тех исследований, результаты которых смогут помочь солдатам на фронте».

За преступления против человечности, военные преступления и участие в преступных организациях приговорён к пожизненному заключению. 31 января 1951 года срок был снижен до 10 лет. Досрочно освобождён 1 апреля 1954 года.

После освобождения работал в концерне Boehringer Ingelheim.

Ссылки 

Документы Нюрнбергского процесса над врачами

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Нацистская медицина
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Осуждённые на Нюрнбергских процессах
Осуждённые международными судами на пожизненное заключение